Театра́льный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «театр».

Россия 
 Театральный переулок — улица во Архангельске.
 Театральный переулок — улица во Владикавказе.
 Театральный переулок — улица в Екатеринбурге.
 Театральный переулок — улица в Зеленогорске, пригороде Санкт-Петербурга.
 В Липецке:
 1-й Театральный переулок;
 2-й Театральный переулок.
 Театральный переулок — исчезнувшая улица в Томске,  частично вошедшая в состав Типографского переулка.
 Театральный переулок — улица в Челябинске.

Украина 
 Театральный переулок — улица в Харькове.
 Театральный переулок — бывшее название переулка Чайковского в Одессе.

См. также 
 Театральный проезд;
 Театральная аллея;
 Театральная улица;
 Театральная площадь.

Примечания